Advanced Aeromarine (позднее HighCraft AeroMarine) была компанией-производителем легких самолетов и планёров из Оринджа(Флорида). Некоторое количество удачных проектов производилось различными компаниями в течение многих лет.
Проекты были лицензированы компании Advanced Aviation, которая в свою очередь была куплена Keuthan Aircraft.

Самолеты 

 Advanced Aeromarine Buccaneer (1984) легкий самолет-амфибия
 Advanced Aeromarine Carrera (1990) ультралегкий самолет
 Advanced Aeromarine Sierra планёр

Авиастроительные компании США